Guilherme Rau (?-1953), imigrante alemão, chegou no ano de 1900 na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

Biografia

Médico Oftalmologista. Lecionou Botânica entre 1934 e 1935, na Faculdade de Farmácia de Santa Maria.

Entre 1915 a 1917, auxiliou o cientista alemão Dr. H. Lotz, do Serviço geológico de Berlim, na coleta de 200 peças no Sítio Paleontológico Sanga da Alemoa. Este material foi enviado para Von Huene, na Alemanha em 1924.

Homenagem
Em 1985, Guilherme Rau tornou-se nome da Rua A, do Loteamento Parque do Sol, no bairro São José, na cidade de Santa Maria.

Referências

 Os Répteis do Rio Grande do Sul. Autor : Thales de Lema. Comentários: Possui aproximadamente 18 página sobre os fósseis do Geoparque, com fotos e gravuras, e um texto muito bom sobre o assunto.

 Livro: Os Fascinantes Caminhos da Paleontologia.  Autor : Antônio Isaia. Comentários : Conta as historia dos paleontólogos de Santa Maria e região. 60 páginas. Editora Pallotti.

 Livro: "Cronologia Histórica de Santa Maria e do extinto município de São Martinho." 1787-1933. Vol I. Autor: Romeu Beltrão, Editora Pallotti, 1958.

Alemães expatriados no Brasil
Paleontólogos do Brasil